El Recreo peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 El Recreo, localité argentine située dans la province de Formosa.

Colombie 
 El Recreo, localité colombienne située dans le département du Meta.

Venezuela 
 El Recreo, capitale vénézuélienne de la paroisse civile d'El Recreo de la municipalité de San Fernando, dans l'État d'Apure ;
 El Recreo, capitale vénézuélienne de la paroisse civile de Juan Vicente Gómez de la municipalité de Bolívar, dans l'État de Táchira ;
 El Recreo, une des quatre paroisses civiles vénézuéliennes de la municipalité de San Fernando, dans l'État d'Apure ;
 El Recreo, une des vingt-deux paroisses civiles vénézuéliennes de la municipalité de Libertador, dans le district capitale de Caracas.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme